Уикипедия на себуански език () е раздел на себуански език в Уикипедия. Проектът започва работа през декември 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Себуански език
Себуански език
Езици във Филипините